Ripa Longa – rilievo dei monti Alburni (), nell'Appennino meridionale
 Ripa longa o Ripalonga – antico borgo e feudo della contea di Ariano, ubicato tra Troia e Orsara di Puglia